

Населені пункти та їхні частини
 Мазярня — село в гміні Гарасюкі Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Мазярня — село в гміні Боянув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Мазярня — частина міста Томашів в Томашівському повіті Люблінського воєводства
 Мазярня — частина села Майдан-Новий в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Мазярня — частина села Мощаниця в гміні Старий Диків Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Мазярня — частина села Альбіґова в гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Мазярня — частина села Гута-Ружанецька в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Мазярня — частина села Вільча-Воля в гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Мазярня — колонія в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки